La Poile (plaats), een dorp op het Canadese eiland Newfoundland
 La Poile (rivier), een rivier op dat eiland
 La Poile Bay, een baai van dat eiland